The In Between  é um filme americano de romance de ficção científica de 2022 dirigido por Arie Posin com um roteiro de Marc Klein. O filme foi lançado em 11 de fevereiro de 2022 no Paramount+ e em 8 de abril de 2022 na Netflix.

Enredo 
A cena inicial é um acidente de trânsito. Dois adolescentes estão deitados na estrada, a garota mal se movendo, o garoto, imóvel. Tessa, a adolescente, acorda no hospital.

Em um flashback ambientado 182 dias antes, Tessa passa a manhã tirando fotos na cidade litorânea, entrando no teatro local para assistir a um antigo filme francês. Skylar, a outra pessoa no filme, se oferece para traduzir. Ele é um verdadeiro cavalheiro, ele e Tessa têm visões muito diferentes.

Em um flashback ambientado 102 dias antes, Tessa é incentivada a se inscrever na RISD por suas habilidades fotográficas. Mais tarde, enquanto filmava um encontro de remo, ela finalmente encontra Skylar novamente. Ambos obviamente estavam procurando um pelo outro. Eles passam o dia juntos, e ela lhe mostra o mundo através de seus olhos. No Empyrean, um hotel de lua de mel abandonado, ele a ensina a valsar e eles se beijam. Ele diz a ela que estará de volta no final do mês para ficar no verão.

No presente, Tessa está de volta à escola e é lembrada do prazo da RISD. Mais tarde, indo para casa, ela joga fora seus materiais de revelação de fotos. Seu pai adotivo a lembra que sua mãe nunca se prendeu a nada. Sonhando com Skylar, ela acorda para ver sua gravura de Robert Doisneau de Le baiser de l'hôtel de ville. Flashback: 4 de julho. Após os fogos de artifício, ela mostra a ele seu quarto escuro, seus portfólios e se abre sobre sua mãe surtando, forçando-a a entrar no sistema de adoção. Eles saem em um barco durante o dia, ele mostra a ela como remar, ele declara seu amor e eles fazem amor na praia.

Tessa conta a sua amiga Shannon sobre The In Between, o conceito de uma janela de tempo em que alguém que faleceu recentemente precisa ter um contato final antes de seguir em frente. Sentada no SAT, Skylar estranhamente move a mão de Tessa em sua folha de respostas para desenhar o que parece ser um rabisco sem sentido. Então a música deles, "Never Tear Us Apart", surge simultaneamente nos celulares silenciados de todos.

Flashback: 11 dias antes do acidente. Skylar irrita Tessa quando ele coloca uma foto que ela lhe deu de presente em uma exposição de fotos para mostrar seu talento. Sua incapacidade de expressar seus sentimentos vem à tona. Ele quer que ela perceba que eles podem ter um futuro e ela continua se prendendo. Ao fotografar sua mãe adotiva, ela é aconselhada a tentar admitir seus sentimentos em voz alta.

Shannon ajuda Tessa a tentar canalizar Skylar depois de ler vários livros. Primeiro elas tentam com uma prancheta, vidência e transcomunicação instrumental. Fenômeno de voz eletrônica que, sem elas saberem, acaba funcionando na TV. Entrando no carro de sua mãe adotiva, o GPS embutido mostra a mesma rota que ela rabiscou em sua folha de SAT. Então, ela desiste de devolver o carro e acaba seguindo a rota, chegando até a autora do The In Between, Doris, que ela conheceu no hospital. Ela sugere que Tessa o procure onde eles tiveram seus momentos mais fortes. Flashback: 5 dias antes do acidente. Tessa descobre que Skylar decidiu ir para Óregon para sustentar seu pai durante o ano, deixando-a na costa leste. Ela toma isso como um sinal, já que ela finalmente se inscreveu na RISD e estava prestes a expressar seu amor, mas ela se impede.

Depois de comprar equipamentos especiais de fotografia, Shannon leva Tessa para os lugares que ela e Skylar mais se conectaram, na esperança de capturar sua imagem/conexão. Finalmente eles se conectam no The Empyrean, mas não completamente, e ele quebra um espelho tentando alcançá-la. A polícia a encontra lá, rastreada pelo celular. Em casa, seus pais adotivos ficam em cima dela, ela desmaia e, no hospital, ela diz que seu coração precisa ser reparado no dia seguinte. Shannon a leva para fora, com a ajuda de Skylar (ele manipula alguns eletrônicos, distraindo as enfermeiras), que os guia até o local do acidente.

Em um flashback da noite do acidente, Shannon convence Tessa a ir falar com Skylar antes que ele vá embora. As linhas do tempo se sobrepõem. Enquanto os paramédicos atendem ao corpo caído de Tessa, reunidos brevemente com Skylar, eles estão em Paris, em preto e branco, e imitam a estampa de Doisneau Le baiser… Eles estão de volta em uma casa na praia, e ela ouve de longe sua mãe adotiva chamando as costas dela. Com lágrimas nos olhos, ela o lembra que 'o amor nunca morre', decidindo voltar a viver.

Em uma cena no meio dos créditos, Tessa e Skylar estão vagando pela praia desenhando bonecos na areia.

Elenco

Produção 
Em agosto de 2018, foi anunciado que a Paramount Players havia adquirido os direitos do filme The In Between, que seria produzido e estrelado por Joey King, com roteiro de Marc Klein. Em 9 de dezembro de 2020, Kyle Allen se juntou ao elenco, com Arie Posin contratada como diretora.

Em 24 de fevereiro de 2021, foi anunciado que o filme seria lançado no Paramount+. No mesmo dia, o filme foi anunciado juntamente com Paranormal Activity: Next of Kin e um próximo filme Pet Sematary, com Joey King revelada como parte do elenco.

Em abril de 2021, April Parker Jones, Celeste O'Connor, Donna Biscoe, John Ortiz e Kim Dickens foram revelados como parte do elenco do filme.

Lançamento 
The In Between foi lançado em 11 de fevereiro de 2022 nos Estados Unidos, pelo Paramount+. A Netflix distribuiu o filme internacionalmente com lançamento em 8 de abril de 2022.

Recepção 
O filme recebeu críticas mistas dos críticos. O site agregador de críticas Rotten Tomatoes relatou um índice de aprovação de 60%, com uma pontuação média de 5,7/10, com base em 10 críticas.

Filmes dos Estados Unidos de 2022
Filmes em língua inglesa da década de 2020
Filmes de romance dos Estados Unidos
Filmes de ficção científica dos Estados Unidos
Filmes de romance da década de 2020
Filmes de ficção científica da década de 2020
Filmes originais da Netflix
Filmes da Paramount Pictures
Paramount+